Риа́л () — денежная единица Персии с 1798 по 1825 год и Ирана c 1932 года.

1 риал равен 100 динарам, но из-за низкого курса риала динары практически не используются в расчётах.

В настоящее время имеют хождение монеты достоинством 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 и 5000 риалов; банкноты номиналом 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 риалов. Центральный банк выпускает также чеки на предъявителя в 500 000 и 1 миллион риалов, формально не являющиеся банкнотами.

До денежной реформы 1932 года валютой Ирана был туман. (1 туман = 10 кранов, 1 кран = 1000 динаров.) Название «туман» используется как неофициальная счётная единица для обозначения суммы в 10 риалов.

История 
Риал впервые стал производной денежной единицей Ирана (в то время Персии) в 1798 году. Риалы были введены как монеты номиналом в 1250 динаров (разменной единицы) или 1/8 тумана (основной единицы). 
В 1825 году риал перестал выпускаться и до 1932 года валютой Ирана был персидский туман.

31 июля 2019 года Правительство Ирана согласилось с предложением Центрального банка о проведении денежной реформы и введении вместо риала новой денежной единицы — тумана, равного 10 000 риалам. Решение о проведении реформы вступит в силу после одобрения его парламентом Ирана.

4 мая 2020 года Парламент Ирана утвердил законопроект о переименовании и деноминации национальной денежной единицы. Согласно этому документу, новая валюта, вводимая в обращение на территории государства, будет называться туман. При обмене одному туману будут соответствовать 10 тыс. риалов.

Этапы денежного обращения риала 

В 1932 году «Банк Мелли Иран» впервые отпечатал банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100 и 500 риалов. Банкноты номиналом 1000 риалов были введёны в обращение в 1935 году. Затем правительство Ирана выпустило в 1951 году банкноту номиналом 200 риалов, а в следующем году банкноты номиналом 5000 и 10 000 риалов.

Центральный Банк Ирана спустя какое-то время прекратил выпуск некоторых банкнот: так, в 1940 году вышли из обращения банкноты номиналом 5, а в 1960 — 10 риалов.
В 1993 Центральный банк объявил риал полностью конвертируемым.
За последние два десятилетия курс риала имел тенденцию к постоянному снижению.

1932—1943 
Первый шах династии Пехлеви Реза Пехлеви изображался на лицевой стороне всех выпусков денежных знаков Ирана всех достоинств, с 1928 (на туманах) по 1943 (на риалах).

Серия 1932 года

Серия 1937 года

Серия 1942 года

1944 — начало 1979 
Второй шах династии Пехлеви Мохаммед Реза Пехлеви, шах с 1941 по 1979 год, был изображён на лицевой стороне всех денежных знаков Ирана всех выпусков, начиная с выпуска 1944 года. Его портреты на деньгах сначала взрослели, затем старели вместе с ним.

Серия 1944 года

Серия 1949—1951 годов

После Исламской революции 1979 года 
После победы Исламской революции аятоллы Хомейни в 1979 году изображения шаха Мохаммед Реза Пехлеви, который был изображён на всех купюрах Ирана, запечатывали одним (портрет) или двумя (портрет и водяной знак) крестами, обычно красной краской.

«Запечатка» 1979/1980 года 
Затем, в 1980 году, изображение иранского шаха Пехлеви на банкнотах было закрыто «художественным» вычурным чёрным рисунком, повторяющим его силуэт.

Это было сделано, поскольку в Центральном банке Ирана оставались большие запасы отпечатанных, но не выпущенных в обращение банкнот образца 1974 года, на каждой из которых было изображение ненавистного новой власти шаха.

Были выпущены монеты номиналом 50 динаров, 1 риал, 2 риала, 5 риалов, 10 риалов, 20 риалов, 50 риалов.

Выпуск 1982 года 
Первый выпуск купюр после Исламской революции. Визуально купюры были схожи с купюрами времён Пехлеви, однако изображение шаха было заменено на изображение Мавзолея Имама Резы. Были выпущены банкноты номиналом 100, 200, 500, 1000, 5000 и 10000 риалов

Банкноты и чеки 1992—2017 годов 
В обороте находятся банкноты номиналом в 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 риалов риалов различных годов выпуска и чеки в 500 000 и 1 000 000 риалов.
Банкноты старого образца 1982—1989 годов выпуска являются платёжным средством и изымаются из оборота по мере износа.

На лицевой стороне банкнот всех выпусков (кроме банкнот достоинством в 100, 200 и 500 риалов и чеков в 500 000 и 1 000 000 риалов) изображён портрет аятоллы Хомейни. На чеках номиналом 500000 и 1000000 риалов выполнена двойная франкировка (номиналы указаны и в риалах, и в планировавшихся тогда к вводу туманах), свидетельствующая о том, что валютная реформа, в итоге реализованная в 2020 году, была запланирована уже в конце 2000-х.

Серия 2019—2021 годов 
В рамках реализации валютной реформы 2020 года (переименование национальной валюты в туман с деноминацией в соотношении 10000:1) с 2019 года выпускаются банкноты и чеки с двойной франкировкой (и в туманах, и в риалах). С целью подчёркивания разницы в масштабах цен в риалах и в туманах, новые номиналы в туманах выделены более ярким шрифтом, а нули, «отбрасываемые» в рамках валютной реформы — тусклым.

Датировка

Банкноты 
На банкнотах Исламской Республики Иран дата выпуска отсутствует.

Монеты 
Монеты Исламской Республики Иран датированы по Солнечной хиджре. «Отставание» равняется 622 годам (2011 год н. э. — 1390 г. хиджры), с учётом несовпадения начала года.

Монеты Ирана шахского периода датированы по Солнечной Хиджре, а также по т.н. «Монархическому солнечному году» (1979 год н. э. — 2538 год), с учётом несовпадения даты начала года.

Инвестиционные монеты 

Параллельно с риалом в Иране имеют беспрецедентно широкое хождение инвестиционные монеты. Они имеют плавающий курс, коррелирующий с текущей котировкой золота; однако на курс также оказывают влияние иные факторы, такие, как время продажи-покупки, конкретный тираж и т. д. Инвестиционные монеты широко используются как форма банковских вкладов, как подарки, премии, свадебный махр и т. д.

В марте 1979 года золотые монеты династии Пехлеви, выпускавшиеся в Иране до Исламской революции февраля 1979 года, были заменены золотыми монетами «Весна Свободы» (, транслит. Bahar-e Azadi). С того момента было выпущено только 3 золотых юбилейных монеты: к 100-летию со дня рождения аятоллы Хомейни — в 1999 году, к шиитскому Году Имама Али — в 2000 году, в ознаменование Года пророка Мухаммеда — в 2007 году.

Режим валютного курса

Примечания

См. также 
 Экономика Ирана
 Персидский туман
 Риал (денежная единица)
 Гиперинфляция

Ссылки 
 Исторические монеты Ирана
 Конвертер дат на монетах Ирана по лунной хиджре, солнечной хиджре и монархическому календарю 
  Gold Coins of Iran 

Риал
Деньги Ирана
Азиатские валюты